Појам Јамато може да се односи на:

 Јамато период
 Јамато (држава), племенски савез у централном Јапану од 4. до 7. века.
 Јамато (град), град је у Јапану у префектури Канагава
 Бојни брод Јамато, јапански бојни брод